Jasmim
 Jasmine (cantora) — cantora finlandesa
 Jasmine (cantora japonesa) — cantora e compositora japonesa
 Jasmine Estates — região no estado da Flórida, Estados Unidos
 Jasmine (personagem) — da série Aladdin

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos